Chile na letnich igrzyskach olimpijskich startowało 23 razy. Reprezentanci Chile podczas tych startów wywalczyli 13 krążków - dwa złote, siedem srebrnych i cztery brązowe.

Starty na letnich igrzyskach olimpijskich

Zdobyte medale – według dyscyplin

Bibliografia 

Starty Chile na igrzyskach olimpijskich

!